Вардадзор () — названия населённых пунктов в Армении и Нагорном Карабахе:

 Вардадзор — село в Гехаркуникской области Армении.
 Вардадзор (Пирджамал) — село в Нагорном Карабахе.
 Вардадзор (Гюлятаг) — село в Нагорном Карабахе.

Примечания